Martinus, een jongensnaam
 Martijn en de magiër, een Nederlands speelfilm uit 1979
 Vereniging MARTIJN, voor het bespreekbaar maken van pedofilie in de ouder-kindrelatie

Geografisch:
 Klein Martijn (borg), een voormalige borg bij Harkstede
 Klein Martijn (wijk), een wijk van Groningen